Wilhelm Georg Dettmer (* 29. Juni 1808 in Breinum bei Hildesheim; † 28. Mai 1876 in Frankfurt am Main) war ein deutscher Opernsänger (Bass).

Leben 
Dettmer, Sohn eines Bauern, erhielt seine Schulbildung am Andreanum in Hildesheim und später am Schullehrerseminar in Alfeld (ursprünglich sollte er Volksschullehrer werden), das er aber bald verließ, um sich wandernden Schauspielern anzuschließen.

Seinen ersten Musikunterricht erhielt er von seinem Direktor Santo, und bald fand er Engagements in Hannover, Braunschweig, Breslau, Kassel, wo Louis Spohr für ihn vom günstigsten Einfluss war, und Frankfurt am Main. Im Jahre 1842 gastierte Dettmer bereits auf hoher Stufe der Künstlerschaft stehend, am Hoftheater in Dresden, wo er auch engagiert wurde und, nachdem er sich noch unter Mieksch’ Leitung im Kunstgesang vervollkommnet hatte, eine Reihe von Jahren hindurch der Liebling des Publikums war.

Trotzdem wechselte er in den 60er Jahren vom Dresdner Theater an das Theater von Frankfurt am Main. Hier wurde er bis zu seinem Rücktritt von der Bühne 1874 als Sänger und Darsteller nicht minder gefeiert.

Sein Sohn Friedrich Dettmer und sein Enkel Wilhelm Dettmer waren ebenfalls Theaterschauspieler und Opernsänger.

Literatur 
 

Opernsänger
Bass
Deutscher
Geboren 1808
Gestorben 1876
Mann